Miejscowości w USA:
 Whitesboro – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Etowah
 Whitesboro – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Cape May
 Whitesboro – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Whitesboro – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Grayson